Љано Тигре има више значења:

 Љано Тигре (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Тигре (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику